Дигидроортофосфа́т ка́лия KH2PO4 (дигидрофосфат калия, монофосфат калия, двукислый фосфат калия) — калиевая кислая соль ортофосфорной кислоты; порошок белого цвета с плотностью 2,34 г/см³.

При температуре 252,6° разлагается: KH2PO4 = KPO3 + H2O.

Растворимость в воде следующая: при 20 °C в 100 мл растворяется 22,6 г, при 90 °C — 83,5.

Получение 
Растворимые в воде ортофосфаты, в том числе и монофосфат калия, получают добавлением необходимых количеств ортофосфорной кислоты H3PO4 к растворам гидроксидов или карбонатов.

Применение 
Однозамещённые ортофосфаты используются при производстве фосфорных удобрений, в фармацевтической промышленности. Кристаллы однозамещённых ортофосфатов — ценные сегнето- и пьезоэлектрические материалы.

Монофосфат калия используется в качестве фосфорного и калийного удобрений в растворённом виде для корневых и внекорневых подкормок.

Дигидрофосфат калия используется при приготовлении фосфатного буфера.

Кристаллы дигидрофосфата калия применяются в качестве нелинейных оптических кристаллов и известны как KDP. Кроме того, в том же качестве применяются кристаллы дейтерированного KDP (KD2PO4) — DKDP.

Кристаллы дигидрофосфата калия обладают также свойствами сегнетоэлектриков.

Примечания

Ссылки 
 Potassium Dihydrogen Phosphate / PubChem
 International Chemical Safety Card 1608 
 EPA: Potassium dihydrogen phosphate Fact Sheet
 Potassium Phosphate a Hydroculture Salt 

Калийные удобрения
Фосфорные удобрения
Фосфаты калия
Кислые соли
Сегнетоэлектрики